

Ім'я 

Франсуа́ () — чоловіче ім'я, французька форма імені Франциск. Жіночий варіант — Франсуа́за (Françoise).
 
 
 
 Франсуа Орлеанський (1818—1900) — принц де Жуанвіль, третій син короля Луї-Філіппа I.
 Франсуа де Бофор (1616—1669) — 2-й герцог де Бофор (з 1665), онук короля Генріха IV, лідер Фронди, командувач флоту (з 1658).
 Франсуа де Бурбон-Вандом (1470—1495) — граф Вандому (з 1477), старший син Жана II де Бурбон.
 Франсуа де Бурбон-Конде (1519—1546) — 1-й герцог Енгієнський (1536), губернатор П'ємонту і Лангедоку, командувач флоту (з 1542).
 Франсуа де Валуа (1555—1584) — герцог Алансонський і Шато-Тьєррі (з 1566), 1-й герцог д'Евре (з 1569), герцог Анжуйський (з 1576); молодший син короля Генріха II і Катерини Медічі.
 Франсуа де Гіз (1519—1563) — 1-й герцог Омальський (з 1547), 2-й герцог де Гіз (з 1550), принц де Жуанвіль (з 1552), великий камергер і великий ловчий Франції.
 Франсуа де Жуаєз (1562—1615) — 2-й герцог де Жуаєз, кардинал (з 1583), папський легат у Франції (1606).
 Франсуа де Монпансьє (1542—1592) — герцог де Монпансьє, дофін Оверні і князь Домб (з 1582), принц крові з дому Бурбонів, кузен короля Генріха II.
 Франсуа Жозеф де Лоррен (1670—1675) — герцог де Гіз і де Жуаєз, принц де Жуанвіль (з 1671); син Луї Жозефа Лотаринзького.

Прізвище 

 Анж Франсуа — бельгійський художник.
 Герман фон Франсуа (1856—1933) — німецький генерал від інфантерії, автор книжок.
 Дебора Франсуа ( 1987) — бельгійська кіноактриса.
 Джомоул Франсуа ( 1995) — тринідадський футболіст.
 Жак Франсуа (1920—2003) — французький кіноактор.
 Жан Франсуа (1582—1668) — французький математик і єзуїт; вчитель Рене Декарта.
 Клод Франсуа (1939—1978) — французький пісняр і виконавець пісень у стилі диско.
 Курт фон Франсуа (1852—1931) — німецький географ, дослідник Африки.
 Майк Франсуа ( 1965) — американський бодибілдер.
 Мішель Франсуа ( 1957) — гаїтянський військовий і поліцейський, член військової хунти 1991—1994.
 Роже Франсуа (1900—1949) — французький важкоатлет, чемпіон Олімпійських ігор 1928 року.
 Самсон Паскаль Франсуа (1924—1970) — французький піаніст.
 Філіпп Франсуа (1579—1635) — французький письменник, чернець-бенедиктинець.
Складене/подвійне прізвище
 Ніколя-Луї Франсуа де Нефшато (1750—1828) — французький письменник і політик, міністр внутрішніх справ (1797 і 1798—1799), член Директорії, президент Сенату (з 1804).
 Фредерік Франсуа-Марсаль (1874—1958) — французький політик, діяч Третьої республіки, прем'єр-міністр Франції (червень 1924).
 Жан Франсуа-Понсе (1928—2012) — французький політик і дипломат, міністр закордонних справ Франції (1978—1981).